Mohamed Fawzi ist der Name folgender Personen:

 Mohamed Fawzi (General) (1915–2000), ägyptischer General und Politiker
 Mohamed Fawzi (Musiker) (1918–1966), ägyptischer Musiker und Sänger
 Mohamed Fawzi (Fußballspieler) (* 1990), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten